verkeersdrukte tijdens de ochtend; zie Spits (verkeer)
 een hiernaar genoemd televisieprogramma; zie Ochtendspits (televisieprogramma)